Der Unicodeblock Frühe Keilschrift (engl. Early Dynastic Cuneiform, U+12480 bis U+1254F) enthält Keilschrift-Zeichen aus der Liste der archaischen Keilschriftzeichen.

Die Zeichen sind nach ihrer Transliteration sortiert. In Unicode sind die Zeichen dabei nach ihrer etymologischen Zusammensetzung benannt, auch wenn ein Zeichen einen eigenen Namen hat.

Liste 
Alle Zeichen haben die allgemeine Kategorie „Sonstiger Buchstabe“ und die bidirektionale Klasse „links nach rechts“.

Weblinks 
 Zeichentabelle. (PDF; 366 kB) Unicode-Konsortium (englisch)

Keilschrift